Sonnenhof steht für:

 Wohnanlage Sonnenhof, Wohnanlage in Berlin-Friedrichsfelde
 Sonnenhof (Behinderteneinrichtung), Behinderteneinrichtung der Diakonie in Schwäbisch Hall
 Sonnenhof (Projekt), ehemaliges Siedlungsprojekt in Worpswede
 Sonnenhof (Wien), ehemaliges Krankenhaus in Wien
 Haus Sonnenhof, Kinderheim in Arlesheim, Schweiz
 Einkaufszentrum Sonnenhof in Rapperswil, Schweiz
 Sonnenhof (Gries), ehemaliges Hotel in Gries-Bozen, Südtirol
 SG Sonnenhof Großaspach, ein 1994 entstandener Fußballverein
 bei manchen Wetterlagen sichtbarer „Hof“ um die Sonne, siehe Halo (Lichteffekt)

Sonnenhof ist der Name folgender Orte in Deutschland:
 Sonnenhof (Beuren), Wohnplatz der Gemeinde Beuren im Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Sonnenhof (Dietramszell), Ortsteil der Gemeinde Dietramszell, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Sonnenhof (Eberhardzell), Ortsteil der Gemeinde Eberhardzell, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Sonnenhof (Ellwangen), Wohnplatz im Stadtteil Pfahlheim von Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Sonnenhof (Gundelfingen), Ortsteil der Gemeinde Gundelfingen (Breisgau), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Sonnenhof (Hardthausen am Kocher), Ortsteil der Gemeinde Hardthausen am Kocher, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Sonnenhof (Ingersheim), Wohnplatz im Ortsteil Kleiningersheim der Gemeinde Ingersheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Sonnenhof (Jestetten), Ortsteil der Gemeinde Jestetten, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Sonnenhof (Lauchheim), Wohnplatz im zentralen Stadtteil von Lauchheim, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Sonnenhof (Murr), Ortsteil der Gemeinde Murr, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Sonnenhof (Nienwalde), Wohnplatz im Ortsteil Nienwalde des Fleckens Gartow, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen
 Sonnenhof (Pforzheim), Stadtteil von Pforzheim
 Sonnenhof (Pleidelsheim), Ortsteil der Gemeinde Pleidelsheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Sonnenhof (Remseck am Neckar), Wohnplatz im Stadtteil Aldingen der Stadt Remseck am Neckar 
 Sonnenhof (Vellberg), Aussiedlerhof im Stadtteil Großaltdorf von Vellberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Sonnenhof ist der Name folgender Orte in Polen und in der Schweiz:
 Sonnenhof, Stadt Liebemühl, Kreis Osterode in Ostpreußen, seit 1945: Przejazd (Miłomłyn), Stadtteil von Miłomłyn, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Sonnenhof (Bern), Quartier von Bern, Schweiz

Siehe auch:
 Sonnhof